I Campionati europei di scherma 2018 sono stati la 31ª edizione della manifestazione continentale organizzata dalla Confederazione europea di scherma. Si sono svolti dal 16 al 21 giugno 2018 a Novi Sad, in Serbia.

Medagliere

Risultati

Maschili

Femminili

Collegamenti esterni

 2018
Scherma nel 2018
Competizioni sportive a Novi Sad